Reulecke ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Kathrin Reulecke, österreichische Germanistin
 Jürgen Reulecke (* 1940), deutscher Historiker